Skara kan syfta på:

Skara HF – handbollsförening i Sverige

Geografi

Montenegro 

 Ckara, berg,

Norge 

 Skara (bergspass i Norge, Nord-Trøndelag fylke), Leksviks kommun, 
 Skara (bergspass i Norge, Møre og Romsdal fylke, Aure), 
 Skara (kulle i Norge, Sogn og Fjordane fylke), Flora, 
 Skara (kulle i Norge, Møre og Romsdal fylke, Surnadal kommun),

Sverige 

 Skara – en tätort i Västergötland 
 Skara kommun – kommun i Västra Götalands län 
Skara stift – ett stift i Svenska kyrkan
 Skara stad – en tidigare kommun i Skaraborgs län
 Skara stadsförsamling – en tidigare församling i Skara stift –1934
 Skara domkyrkoförsamling – en församling i Skara stift, innan 1974 Skara församling 1934–
 Skara socken – en socken i Västergötland i Skånings härad
 Skara landskommun –  en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1934
 Skara landsförsamling – en tidigare församling i Skara stift –1934
 Skara domkyrkodistrikt – ett distrikt i Skara kommun och Västra Götalands län 2016–

Se även
Katedralskolan, Skara – en gymnasieskola i Skara som grundades 1641
Skara domkyrka – kyrkobyggnad i Skara
Skåra